Эрдем () — турецкая фамилия. Известные носители:
 Эрдем, Алпарслан (род. 1988) — турецкий футболист, играющий на позиции защитника.
 Эрдем, Ариф (род. 1972) — турецкий футболист.
 Эрдем, Реха (род. 1960) — турецкий режиссёр и сценарист.
 Эрдем, Сунай (род. 1971) — турецкий архитектор.
 Эрдем, Тархан (1933—2022) — турецкий политик, депутат, министр промышленности и технологий.
 Эрдем, Эрен — турецкий политик, депутат парламента Турции от Республиканской народной партии.